U.S. Robots and Mechanical Men, Inc. () — название вымышленной корпорации, выпускающей в XXI веке роботов в циклах новелл и коротких научно-фантастических рассказов писателя Айзека Азимова.

Описание 
Согласно сюжету, фирма «Ю. С. роботс» основана в 1982 году Лоуренсом Робертсоном (), впоследствии занявшем пост директора.

Выдающимися открытиями «Ю. С. роботс» стали первый подвижный робот, обладавший голосом (2002), позитронные мозговые связи, робот-нянька (1996).

В 2003—2007 годах большинство правительств запретило использовать на Земле роботов для любых целей, кроме научных и это стимулировало «Ю. С. роботс» создать различные виды промышленных роботов и поставлять их на внеземные рынки.

Другие персонажи 
 Доктор Сьюзен Келвин (). Родилась в 1982 году. В 2005 году окончила Колумбийский университет и поступила в аспирантуру по кибернетике. В 2008 году получила степень доктора и поступила на работу в «Ю. С. роботс» в качестве первого на фирме и единственного в мире робопсихолога ().
 Доктор Альфред Лэннинг () — научный руководитель проектов «Ю. С. роботс».
 Питер Богерт () — Главный Математик «Ю. С. роботс».
 Грегори Пауэлл и Майкл Донован (), Франц Мюллер и Сэм Ивенс — полевые сотрудники «Ю. С. роботс», проводящие доводку экспериментальных моделей, перед сдачей заказчику или запуском роботов в серийное производство.
 Мистер Стразерс — управляющий.
 Милтон Эш — самый молодой из руководства «Ю. С. роботс».
 Джеральд Блэк — специалист по физике поля
 Кэллнер, генерал-майор — руководитель спецпроекта по созданию Гиператомного двигателя

Реально существующая фирма U.S. Robotics, занимающаяся выпуском телекоммуникационного оборудования, в частности, модемов, получила название именно под влиянием произведений Азимова.

Примечания 

Вымышленные компании
Я, робот
Роботы в литературе
Произведения Айзека Азимова